В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1972, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1972, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 7-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (фінал)
  Кріс Еверт (Переможниця)
  Маргарет Корт (півфінал)
  Лінда Туеро (чвертьфінал)

 Пет Преторіус (чвертьфінал)
 Леслі Гант (чвертьфінал)
 Джулі Гелдман (чвертьфінал)
 Пем Тігуарден (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Clay Court Championships